Höchstädt ist der Name von:

 Höchstädt an der Donau, Stadt im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 mit Klause Höchstädt, Kloster
 Höchstädt im Fichtelgebirge, Gemeinde im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Höchstädt (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern

Höchstädt ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Höchstädt, deutsche Porträt- und Blumenmalerin

Siehe auch:
 Höchstadt
 Hochstadt